«Мисо-суп»  — роман японского писателя Рю Мураками, написанный в 1997 году. За этот роман автор получил литературную премию «Ёмиури».

Критика 
«Ужас от которого не оторваться», «размышления о худших сторонах японского и американского общества» распространённые отзывы о книге.

Примечания 

Романы 1997 года
Романы на японском языке
Произведения Рю Мураками